Audacious je lahko:
 Audacious (film)
 HMS Audacious - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 USS Audacious - plovilo/a Vojne mornarice ZDA